UUU, Uuu eller uuu kan have flere betydninger, heriblandt:

 Uuu (forkortelse af unununium) - det midlertidige, systematiske symbol for røntgenium
 U (sprog) - et austroasiatisk sprog med ISO 639-3-koden uuu
 uuu (uracil-uracil-uracil) - den ene af de to codoner for fenylalanin